Djelfa (provincie), een provincie van Algerije
Djelfa (stad), de hoofdstad van de provincie